Tokyo Blade – gruppo musicale britannico 
Tokyo Blade – album del 1983
Tokyo Blade – album del 1993